«55 дней в Пекине» () — исторический эпический фильм 1963 года. Создан Samuel Bronston Productions и выпущен Allied Artists Pictures Corporation, продюсером выступил Сэмюэл Бронстон, а режиссёрами — Николас Рэй, Эндрю Мартон (в титрах указан как второй режиссёр) и Гай Грин (в титрах не указан). Сценарий писали Филип Йордан, Бернард Гордон, Роберт Хамер, Бен Барзмен, музыку — Дмитрий Тёмкин, оператором был Джек Хилдьярд.

Главные роли сыграли Чарлтон Хестон, Ава Гарднер, Дэвид Нивен. В дополнение к режиссуре Николас Рэй играет небольшую роль главы американской дипломатической миссии в Китае. Также этот фильм является первой известной ролью для будущей звезды фильмов с боевыми искусствами Юнь Сиутхиня. Известный японский кинорежиссёр Дзюдзо Итами в титрах указан как «Ichizo Itami» и играет роль полковника японской императорской армии Сиба Горо.

Сюжет 
«55 дней в Пекине» — фильм-инсценировка осады Посольского квартала в Пекине, которая происходила летом 1900 года во время Боксёрского восстания в Китае. Недовольная иностранным присутствием вдовствующая императрица Цыси использует «боксёрские» отряды для нападения на иностранцев на территории Китая, что привело к осаде иностранных посольств в Пекине. Действие фильма сосредоточено на обороне посольств иностранных держав, а название относится к длительности обороны посольского квартала Пекина.

Иностранные посольства в Пекине в находились в тисках террора, когда «боксёры» приступили к убийствам христиан в антихристианской националистической лихорадке. Отряд морской пехоты США, во главе с майором Мэттом Льюисом, в составе многонациональной армии из солдат и морских пехотинцев («коалиция»), защищает иностранные посольства в Пекине. Британский посол объединяет другие посольства, находившиеся в Пекине, в совместной обороне. В группе высокопоставленных лиц находится русская баронесса Натали Иванова, у которой завязываются романтические отношения с майором Льюисом.

Группа обороняющихся ожидает скорого подкрепления, но императрица Цыси, находившаяся в сговоре с «боксёрами», пытается воспрепятствовать подходу подкрепления и пытается прорвать оборону с помощью китайской армии. Однако через 55 дней вооружённые силы коалиции штурмом взяли Пекин, сняли осаду с посольств и подавили мятеж, что предопределило падение династии Цин.

В ролях 
 Чарлтон Хестон — майор Мэтт Льюис
 Ава Гарднер — баронесса Натали Иванова
 Дэвид Нивен — сэр Артур Робинсон
 Флора Робсон — императрица Цыси
 Джон Айрленд — сержант Гарри
 Лео Генн — генерал Жунлу
 Гарри Эндрюс — отец де Бирн
 Роберт Хелпман — принц Дуань
 Дзюдзо Итами — полковник Сиба
 Курт Казнар — барон Сергей Иванов
 Филипп Леруа — Жуйяр
 Пол Лукас — доктор Штайнфельдт
 Джон Молдер-Браун — мальчик, застреленный в саду (в титрах не указан)

Номинации и награды 
Фильм номинировался на «Оскар»: Дмитрий Тёмкин (Лучшая песня и Лучшая музыка).

Технические детали

Ссылки 
  
  

Исторические фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы США 1963 года